Уильям Берк или Уильям Бёрк (, ) — имя и фамилия.
Известные носители:
 Уильям Бёрк (1792—1829) — шотландский серийный убийца, один из двоих преступников, совершавших уэст-портские убийства в 1827—1828 годах.
 Уильям Берк (1848—1910) — нидерландский ботаник и учитель.
 Мэри Уильям Этельберет Аплтон Берк (1884—1970) — американская киноактриса, более известная как Билли Бёрк (Billie Burke).
 Уильям Альберт Берк (род. 1966) — американский киноактёр, более известный как Билли Берк (Billy Burke).
 См. также 
 Билли Берк